Академик може да се отнася за:

 Академик, научно звание

Спортни клубове

По футбол 
 Академик, футболен клуб от София, България;
 Академик, футболен клуб от Свищов, България;
 Академик, футболен клуб от Шумен, България;
 Академик, някогашен футболен клуб от Варна, България;

По баскетбол 
 Лукойл Академик, баскетболен клуб от София, България;

Други 
 „Академик“, стадион в София, България.
 Академик, хижа във Витоша, известна и като „Физкултурник“
 Академик, хижа в Родопите, известна и като „Родопски партизани“